

Ульгі — аул, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Ульгі — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Ульгі — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Ульга
 Ульгіалган
 Ульгілі